Appomattox – centro abitato della Virginia, negli Stati Uniti d'America
 Appomattox – fiume della Virginia
 Appomattox – opera lirica di Philip Glass
 Appomattox Court House – edificio storico in Virginia
 Contea di Appomattox – contea della Virginia